Světový pohár ve skocích na lyžích 2015/2016 bude 37. ročník pro muže a 5. ročník pro ženy. Muži zahájili světový pohár prvním závodem 20. listopadu 2015 v německém Klingenthalu, ženy 4. prosince 2015 na můstcích Lysgårdsbakken v norském Lillehammeru.

Kalendář

Muži 

Pozn. Kurzívou je napsán závod, který původně nebyl v programu

Světový pohár ve skocích na lyžích
Klasické lyžování v roce 2015
Klasické lyžování v roce 2016